Baskil (district), een district van de Turkse provincie Elazığ
Baskil (stad), de hoofdplaats van het district